«Библиотека приключений и научной фантастики» (выходила также под другими похожими названиями, обиходное название «рамка») — книжная серия издательства «Детская литература» (изначально «Детгиз»), основанная в 1936 году. Одна из немногих серий, в которых в советское время издавалась фантастическая и приключенческая литература.

Именно в этой серии было опубликовано (в 1959 году) первое крупное произведение братьев Стругацких «Страна багровых туч».

История 

Основана в 1936 году. Первым редактором серии был А. Н. Тихонов.

Первоначально серия называлась «Библиотека романов и повестей», но уже с 1937 года название сменили на «Библиотеку приключений». В конце 40-х — начале 50-х название неоднократно менялось («Библиотека научной фантастики», «Библиотека научной фантастики и приключений»), а с 1953 утвердилось название «Библиотека приключений и научной фантастики», просуществовавшее до 1993, когда выпало слово «научной».

Обычно частью «рамки» считается также небольшая серия книг, выпускавшаяся Детгизом в 1943—1948 годах под грифом «Библиотека научной фантастики и приключений». Книги выходили в мягкой обложке, без серийного оформления, объёмом от 20 до 80 страниц. Всего вышло 16 таких книг.

Во второй половине 1990-х книги серии выходили только в сибирском отделении «Детской литературы». В 2004 московская «Детская литература» выпустила в серии несколько книг, но продолжения не последовало.

В постсоветское время, в период массового появления частных издательств, «Детская литература» не оформила за собой право на издание серии «Библиотека приключений и научной фантастики» (товарный знак, название серии, серийное оформление), в результате чего в 1990-2000 гг. появилось много стилизованных под «рамку» изданий и серий: «Большая библиотека приключений и научной фантастики» (Изд-во Терра), «Классическая библиотека приключений и научной фантастики» (Изд-во Центрполиграф), «Ретро библиотека приключений и научной фантастики» (Изд-во Престиж Бук), «Малая библиотека приключений» (Изд-во Терра-Книжный клуб Книговек) и др. Аналогичные серии выходили в изд-вах Текст, Вагриус и др.

Список всех книг серии

Примечания

Ссылки 
 «Золотая рамка». Детгиз. Библиотека приключений и научной фантастики. Справочник коллекционера
 «Библиотека приключений и научной фантастики». Онлайн-каталог классических и современных серий

Книжные серии
Фантастические книжные серии
Приключенческая литература